Старая Чемровка — посёлок в Бийском районе Алтайского края России. Входит в состав Заринского сельсовета.

География 
Находится в восточной части края, в южных пределах Бийско-Чумышской возвышенности, на берегах реки Чемровка.
Климат
Умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 564 жителя.

Инфраструктура 
Функционируют: фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования регионального значения «Шубёнка — Старая Чемровка» протяжённостью 5,284 км

Примечания 

Населённые пункты Бийского района